Gerando Sonhos  é o primeiro álbum de estúdio da cantora gospel Rachel Malafaia lançado pela Central Gospel Music em 2006.

O disco foi produzido por Jairinho Manhães e apresenta 12 faixas.

Faixas
Clamo a Jesus (Call on Jesus) (Nicole C. Mullen - Versão: Sandra Scaff)
Gerando Sonhos (Rogério Jr.)
É Santo (Flávia Afonso)
Quem é Este? (Oziel Silva)
Meu Libertador (My Deliverer) (Jackie White - Versão: Sandra Scaff)
Entre Nós (Roberta Di Angellis)
Louvor do Coração (Edeny)
Força do Meu Viver (Vanda Santos)
Pedi e Dar-se-vos-á (Roberta Di Angellis)
Ele é Fiel (Shirley Lima)
Consumado (Roberta Di Angellis)
Call on Jesus (Nicole C. Mullen)
My Deliverer (Jackie White)

Ficha Técnica 
 Produção musical, produção de voz e arranjos: Jairinho Manhães
 Arregimentação: Michele Passos
 Piano: Ronny Barboza
 Teclados e programação de loops: Silvinho Santos
 Guitarras base e drive: Mindinho e Bene Maldonado
 Violão aço e nylon: Mindinho
 Violão flamenco e cítara: Mauro Costa Jr.
 Baixo: Marcos Natto
 Bateria: Sidão Pires
 Percussão: Zé Leal
 Sax alto: Josué Lopez
 Sax tenor: Marcos Bonfim
 Trombone: Roby Olicar
 Trompete: Márcio André e Marlon Costa
 Violinos: Alexandre Brasolim, Paulo Torres, Silvanira Bermudes e Francisco Freitas Saraiva
 Cellos: Romildo Weigartner
 Rabeca: Silviolino
 Vocal: Kátia Santana, Josy Bonfim, Joelma Bonfim, Sula Maia, Janeh Magalhães, Robson Olicar, Jairo Bonfim, Fael Magalhães, Vânia Santos, Vanda Santos e Felipe Santos
 Gravado e mixado no Reuel VIP Studios
 Técnicos de gravação: Gerê Fontes Jr. e Paulo Fontes
 Auxiliares: Markinhos Ferreira e Tairo Arrabal
 Gravação de cordas no Estúdio Trilhas Urbanas (Curitiba-PR)
 Técnico de gravação: Beto Japa
 Mixagem: Flávio Senna e Paulo Fontes
 Masterizado por Carlos Freitas no Classic Master (SP)
 Fotos e direção de arte: Sérgio Menezes
 Projeto gráfico: Digital Design

Clipes
 Gerando Sonhos
 Louvor do Coração
 Pedi e Dar-se-vos-á

Álbuns de 2006
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns da Central Gospel Music
Álbuns produzidos por Jairinho Manhães